Le rire est un comportement humain.

 Le Rire, un journal français humoristique du .
 Le Rire, un ouvrage du philosophe français Henri Bergson.
 Le Rire, un court-métrage français de Maurice Regamey (1953).
 Le Rire, film de Martin Laroche sorti en 2020.